Motta kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Motta Santa Lucia, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 Motta San Giovanni, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Motta (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza, 
 Motta (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Asti), 
 Motta (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Benevento, 
 Motta (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Sondrio, 
 Motta (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino), 

Robotskapade Italienförgreningar